

Geografia 
 Castilla – municipalità di Terza classe delle Filippine
 Castilla-La Mancha – comunità autonoma della Spagna
 Castilla y León – comunità autonoma della Spagna
 Mar de Castilla – regione della provincia di Castiglia-La Mancia in Spagna

Persone 
 Gabriel de Castilla – navigatore ed esploratore spagnolo
 Ramón Castilla – politico peruviano

Altro 
 Campos de Castilla – raccolta di poesie di Antonio Machado
 Maldita Castilla – videogioco a piattaforme indipendente
 Plaza de Castilla – piazza di Madrid, Spagna
 Real Madrid Castilla – squadra di calcio spagnola